Mitologia
Hipòlit, en la mitologia grega, un fill de Teseu
Hipòlit, fill de Ròpal, rei de Sició

 Biografies
Sant Hipòlit de Roma o Hipòlit de Portus Romanus, antic escriptor eclesiàstic 
Hipòlit, suposat senador romà cristià
Hipòlit de Tebes, escriptor romà d'Orient del segle X o XI
Beat Hipòlit Galantini, mort el 1619, laic i catequista florentí.